Лонгфорд () — небольшой город () на севере Тасмании (Австралия).

География 

Лонгфорд расположен на севере Тасмании, у места впадения реки Маккуори в Саут-Эск. Лонгфорд находится на расстоянии около  от Лонсестона — второго по величине города Тасмании.

История 
Первое европейское поселение на месте нынешнего Лонгфорда появилось в 1807 году, когда там обосновались фермеры-переселенцы с острова Норфолк. Это поселение было известно под названием Норфолк-Плейнс (). В 1827 году был построен отель «Лонгфорд», вокруг которого и был построен нынешний город. Некоторое время он назывался Латур (Latour), а в 1833 году был переименован в Лонгфорд.

Население 
Согласно переписи населения 2016 года, население Лонгфорда составляло  человека,  мужчин и  женщин. Средний возраст жителей Лонгфорда составлял 48 лет.

Транспорт 
Вдоль северной оконечности города проходит автомобильная дорога  Иллаварра-Роуд (Illawarra Road), соединяющая   (Midland Highway) на востоке с   (Bass Highway) на западе. С юга к Лонгфорду подходит автомобильная дорога  Кресси-Роуд (Cressy Road).

Ближайший аэропорт — расположенный примерно в  от центра города аэропорт Лонсестона, откуда осуществляются регулярные пассажирские рейсы в Хобарт, Мельбурн, Сидней, Брисбен, а также на остров Флиндерс.

Климат 

*Метеорологическая станция аэропорта Лонсестона находится примерно в  от центра Лонгфорда.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности центральной части Лонгфорда, www.longfordtasmania.com

Города Тасмании